Кубок Кремля 2008 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии турниров 1-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 6 по 12 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в женском одиночном разряде —  Елена Дементьева
 в мужском парном разряде —  Марат Сафин и  Дмитрий Турсунов
 в женском парном разряде —  Кара Блэк и  Лизель Хубер

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Игорь Куницын обыграл  Марата Сафина со счётом 7-6(6), 6-7(4), 6-3.
 Куницын сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Сафин уступает 1-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Елена Янкович обыграла  Веру Звонарёву со счётом 6-2, 6-4.
 Янкович выигрывает 4-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Звонарёва уступает 4-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Сергей Стаховский /  Потито Стараче обыграли  Стивена Хасса /  Росса Хатчинса со счётом 7-6(4), 2-6, [10-6].
 Стаховский сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Стараче выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Катарина Среботник /  Надежда Петрова обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 6-4, 6-4.
 Среботник выигрывает 3-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Петрова выигрывает 3-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2008

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2008 года
2008